Dnepr – fiume europeo
 Dnepr – vettore ucraino
 Dnepr – casa motociclistica ucraina
 Classe Dnepr – classe di navi militari
 Volga-Dnepr – compagnia aerea russa

Pagine correlate 

Dnipro (disambigua)